Clasteropycnis är ett släkte av svampar. Clasteropycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clasteropycnis